Гвадалаха́ра ( ) — город в Мексике. Столица штата Халиско. Основан в 1542 году. Расположенный в Западно-Тихоокеанском регионе, город известен как Жемчужина запада () и Город роз (). Агломерация Гвадалахары является второй в Мексике по численности населения.

Гвадалахара является главным экономическим, транспортным и культурным центром юго-западной Мексики. В рейтинге глобальных городов GaWC он признан гамма-городом, стоя в одном ряду с Алма-Атой, Финиксом и Вильнюсом.

История 
После образования колонии Новая Испания испанцы трижды предпринимали попытки обосноваться в этих местах (в 1531, 1533 и 1537 годах), но все они потерпели неудачу из-за нападений туземцев. Четвёртая попытка, оказавшаяся удачной, была предпринята 14 февраля 1542 года, основатель города, Кристобаль де Оньяте, назвал город в честь испанской Гвадалахары, родного города своего друга, конкистадора западной Мексики, Нуньо Бельтрана де Гусмана. Название испанского города происходит от арабского wādi l-ḥijāra (واد الحجارة или وادي الحجارة), что в прямом переводе иберского слова arriaca означает «долина камней» или «река, текущая среди камней».

Благодаря удачному расположению Гвадалахара быстро развивалась, и в 1560 году сюда переехали из Компостелы светские и религиозные власти Нуэва-Галисии, одной из провинций Новой Испании. В 1570 году в городе обосновались религиозные ордена августинцев и доминиканцев, что способствовало росту его значения. На следующий год был основан Гвадалахарский университет, второй старейший университет в Мексике и пятый в Северной Америке.

Гвадалахара оставалась столицей Нуэво-Галисии вплоть до Мексиканской войны за независимость. В начале войны город стал оплотом отрядов сепаратистов Мигеля Идальго, но вскоре, из-за бесчинств, творимых повстанцами, симпатии населения города изменились в пользу роялистов. В январе 1811 года отряд из 6 тысяч роялистов разгромил почти 100-тысячную армию сепаратистов, и далее, вплоть до окончания войны, Гвадалахара оставалась под контролем сторонников испанской короны.

В 1823 году Гвадалахара стала столицей вновь образованного штата Халиско. В 1843—44 годах город был центром неудачного восстания против президента Санта-Анны. Во время гражданской войны 1857—61 годов в Гвадалахаре некоторое время размещалось правительство Бенито Хуареса. Город был захвачен французскими интервентами в 1864 и отбит мексиканцами обратно в 1866 году. Во время Мексиканской революции после сражения при Орендайне Гвадалахара была занята войсками каррансистов под командованием Обрегона. 18 февраля 1915 года войска Панчо Вильи разбили возле Саюлы, южнее Гвадалахары, дивизию каррансистского генерала Дьегеса.

Строительство в конце XIX века железных дорог, соединивших Гвадалахару с морскими побережьями и с Соединёнными штатами, дало толчок стремительному росту экономики и населения города. Второй, не менее бурный расцвет, Гвадалахара пережила в 1940—1980 годах, когда в город хлынули сотни тысяч молодых деревенских жителей. С тех лет и поныне в городе сохранилась резкая имущественная и классовая разница между различными районами.

Гвадалахара прогремела на весь мир 22 апреля 1992 года, когда из-за взрыва бензинопровода погибло 252 человека, а материальный ущерб составил почти 1 млрд долларов США.

Начало 2000-х стало временем нового подъёма городской экономики. В 2007 году Гвадалахара заняла второе место среди городов Северной Америки по перспективам экономического роста по версии Financial Times (после Чикаго).

Физико-географическая характеристика 
Город расположен в центре штата Халиско, в долине Атемахак, на высоте полтора километра над уровнем моря.

Климат 
Гвадалахара находится на стыке зон субтропического муссонного климата (в классификации Кёппена — Cwa) и тропического климата саванн (Aw), с тёплой, очень сухой зимой и жарким, дождливым летом. Снегопады чрезвычайно редки, последний наблюдался в 1997 году, предыдущий — в 1881.

Средняя продолжительность солнечного сияния за год составляет 2673,4 часа.

Население 
По данным Национального института статистики и географии Мексики население Гвадалахары в 2015 году составило 1 460 148 человек, а агломерации в целом — более 5 миллионов. В городе и его окрестностях проживает около 70 % населения штата Халиско.

Экономика 

Агломерация Гвадалахары является третьим по значимости экономическим центром Мексики (после Мехико и Монтеррея). Около 60 % экономически активного населения заняты в торговле, сфере услуг и туристическом секторе. Из промышленных отраслей развиты производство электроники, текстильная и обувная промышленность, производство продуктов питания, пивоварение, производство автозапчастей и металлоинструмента. Большая часть товаров, произведённых в городе, экспортируется в США.

Город называют мексиканской Кремниевой долиной. В Гвадалахаре и её пригородах располагаются заводы таких высокотехнологичных компаний, как General Electric, Intel, Hitachi, Hewlett Packard, Siemens AG, Flextronics и Solectron.

Гвадалахара — важный туристический центр.

Транспорт 

Гвадалахара обслуживается Международным аэропортом имени дон Мигеля Идальго и Кастильо (IATA: GDL, ICAO: MMGL), расположенным в 16 километрах к югу от центра города. Пассажирооборот аэропорта составляет более 8 млн человек в год (2013). Регулярные рейсы выполняются во все основные города Мексики, в большинство крупных городов США (кроме северо-восточных штатов), а также в Панаму.

Через город проходят федеральные шоссе № 15, 54 и 80. Железнодорожные линии, проходящие через город, используются только в грузовых целях.

Общественный транспорт представлен Гвадалахарским метрополитеном (лёгкое метро, 2 линии, 29 станций), системой муниципальных автобусов-экспрессов и большим количеством небольших частных автобусных перевозчиков.

Достопримечательности 
Город называют культурной столицей Мексики. Считается, что именно здесь появилась мексиканская народная музыка мариачи.

Гвадалахара известна постройками испанской колониальной архитектуры XVI—XVIII веков, в частности церквями в стиле барокко. Наиболее известны:
 церковь Сан-Франциско (XVI—XVII веков)
 церковь Санта-Моника (1720—1733 годов)

В Гвадалахаре располагаются:
 главная в Мексике арена для чарреады (мексиканская разновидность родео) под названием «Льенсо Чарро»
 Гвадалахарский Университет
 музей штата Халиско
 музей-мастерская художника Хосе Клементе Ороско

В Гвадалахаре базируется один из самых популярных мексиканских футбольных клубов Гвадалахара (Club Deportivo Guadalajara).

Популярным местом для туристов является расположенный поблизости тематический парк Calaverandia, посвящённый празднику поминовения мёртвых в Мексике. Одним из символов города называют статую богини Минервы.

Известные личности 
 Агустин Яньес (исп. Agustín Yáñez Delgadillo) (4 мая 1904 года, Гвадалахара, штат Халиско — 17 января 1980 года, Мехико) — мексиканский писатель и политик, занимал должности губернатора штата Халиско и министра народного образования при президенте Густаво Диасе Ордасе.

 Сауль (Канело) Альварес известный боксёр
 Серхио Перес — мексиканский пилот Формулы 1, победитель четырёх Гран-при.
 Гильермо Дель Торро

Города-побратимы 
Источник: Сайт администрации города Гвадалахара

 Севилья, 
 Вроцлав, 
 Лансинг, Мичиган, 
 Портленд, Орегон, 
 Альбукерке, Нью-Мексико, 
 Канзас-Сити, Миссури, 
 Сан-Антонио, Техас, 
 Тусон, Аризона 
 Магдалена-де-Кино, Сонора, 
 Ночистлан, Сакатекас, 
 Алахуэла, 
 Сан-Хосе, 
 Тегусигальпа, 
 Кингстон, 
 Панама, 
 Лима, 
 Санто-Доминго, 
 Каракас, 
 Малабо, 
 Гвадалахара, 
 Оньяте, 
 Сигалес, 
 Лонг-Бич, Калифорния, 
 Кливленд, Огайо, 
 Краков, 
 Милан, 
 Киото,  Япония
 Сямынь, 
 Аганья,  Гуам
 Себу, 
 Санкт-Петербург,  (2011)

Урбанизм 
Городское планирование Гвадалахары было разработано в соответствии с историческими и территориальными изменениями города, а также в соответствии с другими определяющими факторами общественного пространства, такими как архитектура, городская инфраструктура, а также адаптация и поддержание природных пространств, парков и садов.

Городскую планировку в пределах муниципалитета Гвадалахара можно считать разнообразной, поскольку в нём есть различные формы улиц, проспектов, кварталов и подразделений, которые имеют разные линии, такие как ортогональные, то есть с горизонтальными и вертикальными линиями, которые пересекаются, и нерегулярные. , то есть бессмысленные улицы и проспекты, но в целом мы можем сказать, что Гвадалахара имеет звёздный след, который представляет собой пять выходов, с несколькими дорожными кольцами вокруг него и пересекающими их.

В начале Гвадалахары он имел ортогональный след, то есть с пересекающимися горизонтальными и вертикальными линиями, однако с годами и по мере того, как он рос к реке Сан-Хуан-де-Диос, этот след наклонился, хотя и продолжал с той же тенденцией. в отличие от северной, западной и южной стороны, где проходили одни и те же улицы.

Ситуация изменилась, когда в 1888 году была введена железная дорога в Гвадалахару, поскольку в 20-м веке, когда она была урбанизирована на юге, она перенесла другой наклон, такой же, как и в Сан-Хуан-де-Диос. С течением времени и аннексией городов, в первую очередь Аналько , Мехикальцинго , Мескитан и Сан-Хуан-де-Диос, а позже они сделали Гвадалахару разнообразным следом, к этому добавляется её ускоренный рост в 20-м веке, который породил след уже упоминалось.

Во время правления Хосе де Хесуса Гонсалеса Галло с 1947 по 1953 год в Гвадалахаре проводились общественные работы, которые частично изменили городской пейзаж исторического центра города.

Выделяются продолжения проспектов Alcalde-16 de Septiembre и Juárez, которых уже недостаточно для растущего числа автомобилей, которые день ото дня курсируют по центру города. Таким образом, для увеличения проспектов необходимо было сносить здания и выравнивать линию улицы. Эти сносы не перестали вызывать споры, потому что, хотя были предприняты попытки модернизировать и упорядочить центр Гвадалахары, невосполнимая потеря многих старых зданий, имеющих архитектурную и историческую ценность, по-прежнему вызывает сожаление.

Некоторые другие здания вокруг собора Гвадалахары были снесены с целью оставить большие открытые пространства по четырём сторонам епископальной кафедры, образуя большой латинский крест, в центре которого выделяется собор.

Крус-де-Плаза был образован на базе уже существующей Пласа-де-Армас, на южной стороне церкви. В этом месте не было необходимости сносить дома. С другой стороны, перед главным фасадом собора необходимо было открыть пространство для площади Пласа-дель-Аюнтамьенто (позже известной как Пласа-де-ла-Фундасьон, Пласа-де-лос-Лаурелес и Пласа Гвадалахара, последовательно). Кроме того, на севере старая церковь 17-го века была заменена Пласа-де-ла-Ротонда-де-лос-Хомбрес-Илюстрес (мавзолей, где хранятся останки выдающихся жителей Халиско). Наконец, чтобы завершить крест в его самой длинной части, были полностью снесены старые особняки, которые занимали два блока между задним фасадом собора и передним фасадом театра Деголладо.39

Стремясь сделать Гвадалахару устойчивым городом, коридор Мексики (COME) был построен от авеню Лопес Матеос до Хуана Паломара и Ариаса с намерением расширить инфраструктуру велосипедной дорожки вдоль авеню Мехико, а также улучшить и украсить сады. и создание Чистой точки. 40

В настоящее время насчитывается 17 200 улиц и проспектов, многие из которых построены в соответствии с потребностями населения; некоторые улицы перестают функционировать как таковые и становятся проспектами, расширяя их дорожную структуру. Модификации, ремонт и строительство производятся за счёт муниципального правительства Гвадалахары.

Галерея Гвадалахары

Примечания

Ссылки 
 H. City Council of Guadalajara
 
 Official Travel Resource for English Speakers

Города Халиско
 
Города-миллионеры Мексики